Miejscowości w Kanadzie:
 New Richmond – miasto w prowincji Quebec, w regionie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 New Richmond – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 New Richmond – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 New Richmond – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wyoming
 New Richmond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix